Cagle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cagle Mountain (Georgia)	
 Cagle Mountain (North Carolina)